Solas peut faire référence à :

Patronyme 
Daniel Solas (1946- ), un footballeur français.

Divers 
 Solas, un film de 1999 réalisé par Benito Zambrano
 SOLAS, un traité international visant à définir différentes règles relatives à la sécurité, la sûreté et l'exploitation des navires ;
 Solas, un groupe de musique irlandaise.
 Solas, un personnage du jeu vidéo Dragon Age: Inquisition